kanton Châtellerault-Nord
 kanton Châtellerault-Sud
 kanton Châtellerault-Ouest